USS Ticonderoga ist ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine, der zu Ehren der Einnahme von Fort Ticonderoga im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bisher fünfmal vergeben wurde.

 USS Ticonderoga (1814), ein Dampfschiff, Indienststellung: 1814, verkauft: 1825
 USS Ticonderoga (1863), eine Schaluppe, Indienststellung: 1863, Außerdienststellung: 1882
 USS Ticonderoga (1918), ein beschlagnahmtes deutsches Dampfschiff (Kamilla Rickmers), beschlagnahmt: 1918, gesunken: 1918
 USS Ticonderoga (CV-14), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1944, Außerdienststellung: 1973
 USS Ticonderoga (CG-47), ein Lenkwaffenkreuzer, Indienststellung: 1983, Außerdienststellung: 2004

Ticonderoga
Ticonderoga